Die Fußball-Oberliga Hessen 1991/92 war die vierzehnte Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hessischen Fußball-Verbandes. Meister wurde Viktoria Aschaffenburg.

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 

Viktoria Aschaffenburg belegte in der Gruppe 4 der anschließenden Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga nur den dritten Platz und verpasste so den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Deutsche Amateurmeisterschaft 

Als hessischer Vertreter nahm die SpVgg Bad Homburg an der Deutschen Amateurmeisterschaft 1992 teil und setzte sich in den Gruppenspielen der Vorrundengruppe gegen den SSV Ulm 1846, den TSV Vestenbergsgreuth, den FC Wismut Aue und Südwest Ludwigshafen durch. Im Finale unterlag Bad Homburg Rot-Weiss Essen mit 2:3 nach Verlängerung.

Literatur

Weblinks 
 Oberliga Hessen 1991/92 bei f-archiv.de

1991
Hessen